«Больша́я волна́» () — австралийский телесериал, который был показан по австралийскому каналу ABC1 (Австралийская радиовещательная компания), по каналу Austar / Foxtel Nickelodeon, а также по другим телеканалам по всему миру. Первые два сезона были сняты в 2005 и 2006 годах, и продюсеры не думали о создании третьего. Однако из-за популярности этого сериала среди фанатов, продюсеры решили сделать ещё один сезон с Кейт Белл в главной роли. Третий сезон закончился закрытием школы «Solar Blue». Таким образом, продюсеры сериала показали, что продолжения, скорее всего, не будет.

Сюжет 
В каждом сезоне показана жизнь группы студентов престижной австралийской школы для сёрферов — «Solar Blue». Туда были отобраны простые подростки. После прохождения учебы и сдачи экзаменов их останется только двое — девушка и парень. Ребята получат трехлетний договор и возможность заниматься любимым делом профессионально…
Между тем, подросткам приходится учиться не только сёрфингу, но и познавать взрослую самостоятельную жизнь. По условиям конкурса, участники состязания должны жить в одном доме, соответственно, распределяя между собой домашние дела. Не всем это приходится по вкусу. Ведь умение владеть собой и уживаться в коллективе тоже является частью экзамена…

Первый сезон 
Первый сезон состоит из двадцати шести эпизодов. В нём снимались:
 Адам Сандерс в роли Хейфа — шутника, который борется со школой, встречается с Флай
 Тахина Тоззи в роли Перри — королевы Золотого Берега, встречается с Метом
 Софии Лак в роли Флай — самой младшей из ребят,Встречается с Хейфом
 Кейт Белл в роли Бек — местная, встречается с Эджем
 Хан Читтенден в роли Эджа — достаточно агрессивного подростка и большого любителя состязаний, встречается с Бек
 Крис Фой в роли Мэтта — просто «умного парня», встречается с Перри
 Мара Шерзингер в роли Анны — известной немецкой кайтбордистки, встречается с братом Бек.
Они были отобраны в лучшую австралийскую школу серферов «Solar Blue». 
Первый сезон был выпущен на четырёх DVD-дисках, хотя фанаты настоятельно призывали к выпуску одного диска, что и было сделано впоследствии со вторым сезоном. 
В 2005 году Софи Лак была удостоена премии Австралийского киноинститута как самый лучший молодой актер сезона. Победителями первого сезона стали Флай и Эдж.

Второй сезон 
Съемки второй серии начались в начале января 2006 года в Сиднее (Австралия). Состав съемочной группы был пересмотрен. Были добавлены Трент Дальзелл (Кори), Райан Корр (Эрик), Лесли Митчелл (Брук), Тарин Марлер (Рэйчел), Габриель Сколлэй (Эми) и Джеймс Соренсен (Майк). Также в составе группы присутствовала Софи Лак (Флай). 
Премьера состоялась 28 июня 2006 года. Софи Лак, Адам Сандерс, Кейт Белл, Крис Фой, Тахина Тоззи, Надин Гарнер и Хан Читтенден появлялись в разных эпизодах. Победителями второго сезона были Брук и Эрик. 
Полностью второй сезон был выпущен на DVD в Австралии, 1 октября 2007 года.

Третий сезон 
Съемки третьего сезона начались в октябре 2007 года. В фильм приходят Кейт Белл (Бек) и Крейг Хорнер (Гарри). Новичками в школе стали Гай (Каин O’Kиффи), Чарли (Лаклан Бьюкенен), Адам (Эка Дарвилл), Бриджит (Кариба Хейн), Лорен (Эми Беквит) и Кейси (Ребекка Бридз). Показ фильма произошёл на морском берегу 3 апреля 2008 года. 
Победителями этого сезона становятся Бриджит и Адам, но Бриджет решает пойти в университет вместо подписания контракта. Двумя претендентами становятся Лорен и Кейси (у них одинаковое количество очков в последнем заплыве), но все таки повезло Лорен. В последнем эпизоде Симмо удивляет своим появлением в качестве одного из трех судей. К сожалению, этот сезон стал, вероятно, последним, так как академию «Solar Blue» закрыли.

В ролях

Первый сезон 
 Rebecca «Bec» Sanderson — Kate Bell (Ребекка «Бек» Сандерсон — Кейт Белл)
 Dean «Edge» Edgely — Khan Chittenden (Дин «Эдж» Эджли — Хан Читтенден) российский дубляж — Александр Комлев
 Perri Lawe — Tahyna Tozzi (Перри Лоу — Тахина Тоззи) российский дубляж — Татьяна Шитова
 Matthew «Matt» Leyland — Chris Foy (Мэтью «Мэтт» Лилэнд — Крис Фой) российский дубляж — Денис Беспалый
 Fiona «Fly» Watson — Sophie Luck (Фиона «Флай» Уотсон — Софи Лак) российский дубляж — Вероника Шаршутина
 Heath Carroll — Adam Saunders (Хейф Кэролл — Адам Сандерс) российский дубляж — Михаил Тихонов
 Anna Petersen — Mara Scherzinger (Анна Петерсен — Мара Шерзингер) российский дубляж — Екатерина Корабельник
 Craig «Simmo» Simmonds — Martin Lynes (Крейг «Симмо» Симмондс — Мартин Линс) российский дубляж — Всеволод Кузнецов
 Jilly — Liz Burch (Джилли — Лиз Бурч) российский дубляж — Ольга Зубкова
 Deborah «Deb» Callum — Nadine Garner (Дебора «Деб» Каллум — Надин Гарнер) российский дубляж — Ирина Савина
 Joe Sanderson — Matt Ruddock (Джо Сандерсон — Мэтт Раддок) российский дубляж — Виктор Бохон

Второй сезон 
 Eric Tanner — Ryan Corr (Эрик Таннер — Райан Корр) российский дубляж — Иван Белый
 Amy Reed — Gabrielle Scollay (Эми Рид — Габриэль Сколлэй) российский дубляж — Екатерина Африкантова
 Mike Kruze — James Sorensen (Майк Круз — Джеймс Соренсен) российский дубляж — Александр Новин
 Brooke Solomon — Lesley Anne Mitchell (Брук Соломон — Лесли Энн Митчелл) российский дубляж — Жанна Никонова
 Corey Petrie — Trent Dalzell (Кори Петри — Трент Дальзел) российский дубляж — Михаил Тихонов
 Rachel Samuels — Taryn Marler (Рейчел Сэмюэлз — Тарин Марлер) российский дубляж — Александра Остроухова
 Fiona «Fly» Watson — Sophie Luck (Фиона «Флай» Уотсон — Софи Лак) российский дубляж — Вероника Шаршутина
 Craig «Simmo» Simmonds — Martin Lynes (Крейг «Симмо» Симмондс — Мартин Линс) российский дубляж — Всеволод Кузнецов
 Jilly — Liz Burch (Джилли — Лиз Бурч) российский дубляж — Ольга Зубкова

Третий сезон 
 Guy Spender — Kain O’Keefe (Гай Спендер — Каин O’Кифе) российский дубляж — Александр Комлев
 Charley Prince — Lachlan Buchanan (Чарли Принц — Лаклан Бьюкенен) российский дубляж — Олег Вирозуб
 Adam Bridge — Eka Darville (Адам Бридж — Эка Дарвилл) российский дубляж — Петр Иващенко
 Bridget Sanchez — Cariba Heine (Бриджит Санчес — Кариба Хейн) российский дубляж — Вероника Шаршутина
 Loren Power — Amy Beckwith (Лорен Пауэр — Эми Беквит) российский дубляж — Татьяна Шитова
 Cassie Cometti — Rebecca Breeds (Кейси Кометти — Ребекка Бридз) российский дубляж — Татьяна Лелетко
 Gary Miller — Craig Horner (Гэри Миллер — Крейг Хорнер) российский дубляж — Василий Зотов
 Bec Sanderson — Kate Bell (Бек Сандерсон — Кейт Белл) российский дубляж — Екатерина Астахова

Список эпизодов

Первый сезон (май-ноябрь 2005 года) 
 The Contenders (Претенденты)
 Winners and Losers (Победители и проигравшие)
 Trouble in Paradise (Волнения в раю)
 Fly Takes a Dive (Флай ныряет)
 Anna Loses Her Way (Анна теряет свой путь)
 Edge Wipes Out Edge (Эдж не удерживается на волне)
 Friends in Need (Друзья в беде)
 Brothers and Sisters (Братья и сестры)
 Sharks In The Mind (Акулы в голове)
 Timing Is Everything (Время решает все)
 Out Of Control (Из-под контроля)
 Dreams and Dramas (Мечты и драмы)
 Life On The Line (Жизнь на линии)
 Bad Boy Heath (Плохой Хейф)
 Joker’s Wild (Злой шутник)
 Undefined (Неизвестные)
 Perri Lies Low (Перри притаилась)
 Winning Isn’t Everything (Победа это ещё не все)
 Right Dances-Wrong Partner (Верные танцы-неверный партнер)
 Big Wave Fears (Большие волны опасения)
 The Kiss (Поцелуй)
 Behind The Scenes (За кулисами)
 Tough Choices (Трудный выбор)
 The Band Plays On (Группа играет)
 Suspicious Minds (Подозрительные мысли)
 And The Winner Is… (И победителем становится …)

Второй сезон (июнь-декабрь 2006 года) и третий сезон (апрель-сентябрь 2008 года) 
Эпизоды второго и третьего сезонов не имеют названий — только порядковые номера от 1 до 26.

Телевещание за пределами Австралии

Европа 
‘’Большая волна'’ показывается по каналу Бумеранг в Соединенном Королевстве. 11 июня 2007, сериал начал трансляцию в Швеции в рамках летних шоу ‘’Hej Hej Sommar’’ на канале СВТ.. Этот сериал также был показан в Польше на канале ZigZap, причем название у сериала было ‘’Na wysokiej fali’’, что означает «на высокой волне». В Германии, сериал назывался ‘’Blue Water High, die Surf-Akademie’’ (что означает «Большая голубая волна, Академия серфинга») и транслировался по телеканалу для детей KiKa. В Ирландии сериал показывался в шоу The Den, которое транслировалось по каналу RTE 2. А в Испании, Большая волна транслируется на каналах La 2 и ClanTVE. Во Франции ‘’Большая волна’’ транслируется по Filles TV и называется ‘’Blue Water High: Surf Academy’’ и означает то же самое, что и немецкий вариант сериала. В Норвегии шоу транслируется по каналу TV2 Zebra. В России сейчас этот сериал показывается на канале TeenTV.

Южная Америка 
В испаноязычных стран Латинской Америки, шоу называется '’Blue Water High, Escuela del Surf’’ (что означает то же, что и немецкий вариант сериала) и транслируется по каналу Boomerang Latin America. В Бразилии шоу транслируется на канале Boomerang Brazil под названием ‘’Galera do Surfe’’ (буквально «толпа серферов»)

Северная Америка 
Сериал показывался в сети Интернет на онлайн ТВ-ресурсе ‘’The WB’’, который появился благодаря компании Warner Bros.

Южная Африка 
В Южной Африке сериал выходил в эфир два раза в неделю по каналу Go местной спутниковой системы, а затем он был показан на канале 123 сети DSTV.

Отзывы 
Сериал был очень популярен в Австралии, у него были высокие рейтинги, критика и внушительное количество зрителей. Большинством фанов считают, что второй сезон хуже первого, так как не содержит достаточно драмы и юмора. Также они отмечают отсутствие ярко выраженной сюжетной линии и использование большого количества ярких ролей в одном эпизоде второго сезона. В первом сезоне зрители были очень недовольны недостаточной шлифовкой сценария. А общественная критика и мнение по поводу третьего сезона были неоднозначны, хотя многие считают, что этот сезон пытается компенсировать недостаток юмора, который был замечен во втором сезоне.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала в Великобритании
 

Телесериалы Австралии 2000-х годов
Драматические телесериалы Австралии
Телесериалы на английском языке
Телесериалы о спорте
Фильмы о сёрфинге